Diamondhead ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Diamondhead (Arkansas)
 Diamondhead (Mississippi)

Siehe auch:
 Diamond Head